Aceasta este o listă de publicații din Republica Moldova:

 Accente
 Bessarabskaâ žizn
 Cuvântul, Rezina
 Grupul de presă FLUX
 Jurnal de Chișinău
 Luceafărul - Chișinău
 Makler
 Moldova Azi
 News Agency, Moldova
 Observatorul de Nord
 Sud-Est
 Timpul de dimineață
 Tineretul Moldovei
 Țara
 Unghiul (revistă)
 Yam
 Ziarul de Gardă
 Ziarul "Copiii Europei"
 Revista "Micul Print"

Agenții de știri
 BASA-press 
 AMP-International